Prvenstvo Hrvatske u bejzbolu za 1994. je osvojila momčad Olimpije iz Karlovca.

Prvi krug prvenstva

Sjeverna regija

Južna regija

Kvalifikacije za doigravanje

A-1 liga

B-1 liga Sjever

B-1 liga Jug

Doigravanje

Četvrtzavršnica 
Igrano 5. i 11. lipnja 1994.

Poluzavršnica i završnica 
Igrano u Karlovcu 30. i 31. srpnja 1994.

Konačni poredak 
 Olimpija (Karlovac)
 Zagreb (Zagreb)
 Nada (Split)
 Vindija (Varaždin)
 Donat (Zadar)
 Princ - Dugave (Zagreb)
 Flyers (Zagreb)
 Medvednica (Zagreb)
 Gajnice (Zagreb)
 Nada 80 (Zagreb)

Izvori 
 baseball-cro.hr, povijest završnica prvenstava Hrvatske
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.

1994